Putera ist der Familienname folgender Personen:

 Miloš Putera (* 1982), slowakischer Handballtorwart

Siehe auch:

 Pusat Tenaga Rakyat